Первый дивизион 1980 () — 69-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 10 мая 1980 года и закончился 14 сентября 1980 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1980
Исландия
Спорт в Исландии в 1980 году